Фойтсберг:

 Фойтсберг — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Фойтсберг — округ в Австрии.